Dolino ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Dolino (1923–2002), italienischer Politiker und Autor
 Niña Dolino (* 1985), philippinische Moderatorin und Schauspielerin